Репьёвский — часть названия ряда топонимов.

Известные названия 
 Репьёвский район

См. также 
 Репьёвка (село, Новоспасский район)